Schmotz ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Schmotz (* 1952), deutscher Politiker
 Marlene Schmotz (* 1994), deutsche Skirennläuferin
 Michael Schmotz (* 1954), deutscher Fußballspieler